Артём Радикович Ахметзянов (16 сентября 1987) — российский хоккеист с мячом,
защитник сборной России и ХК «Енисей» (Красноярск), двукратный чемпион мира.

Биография 

Воспитанник среднеуральской ДЮСШ «Энергия». 
Воспитанник СДЮШОР-18 (Екатеринбург), тренер - С.Теплоухов. 
В 2005—2009 годах выступал за команду «СКА-Свердловск» и её второй команде, выступающей в Первой лиге. 
В 2009 году перешёл в «Уральский трубник», где провёл два следующих сезона игровой карьеры. 
С 2011 года выступает за красноярский «Енисей». 
11 сентября 2020 года стал автором первого забитого мяча в Ледовом дворце «Байкал». 

1-ый мяч забил в 54 игре, 26 февраля 2009 года в домашнем матче с командой Строитель (Сыктывкар) (6:0), на 50 минуте с передачи Юрия Никульшина. 
50-ый мяч забил в 380 игре, 24 февраля 2020 года в выездной игре с командой Сибсельмаш (15:2), на 77 минуте с передачи Павла Плешивцева. 

В кубке Мира принимал участие в 9 турнирах (2011-2019) - 47 игр, 5 мячей, 8 передач. 
В суперкубке России принимал участие 5 раз - 5 игр, 0 мячей, 0 передач.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (4) - 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21. 
 Серебряный призёр чемпионата России (1) - 2017/18.  
 Бронзовый призёр чемпионата России (4) - 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2019/2020. 
 Финалист Кубка России (4) - 2014, 2016, 2017, 2022. 
 Обладатель Суперкубка России (2) - 2015/16, 2017/18.  
 Финалист Суперкубка России (3) - 2014/15, 2016/17, 2021/2022. 
 Открытый кубок Красноярского края – 2021. 

 клубные (международные):

 Обладатель Кубка мира (2) - 2011, 2015.  
 Финалист Кубка мира (2) - 2012, 2017. 

 в составе сборной России:

 Чемпион мира (2): 2013, 2019. 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (1) - 2012. 

 личные:

 Включался в список 22 лучших игроков сезона (4) - 2014, 2017, 2019, 2021. 
 Признан лучшим защитником сезона (1) - 2021.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 
 

На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 14 / 14 команд

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 59 играх 
по 2 мяча забивал  в  10 играх  
по 3 мяча забивал  в  2 играх  
Свои 85 мячей забросил в 71 игре, в 401 игре мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 21 игре 
по 2 мяча забивал в 5 играх 

Свои 31 мяч забил в 26 играх, в 102 играх мячей не забивал.

В сборной 

Итого:  11 матчей /  0 мячей;  9 побед,  0 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Енисей»
 Профиль на сайте ХК «СКА-Свердловск»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Енисей»